Center est l'orthographe américaine du mot , traditionnellement l’orthographe britannique est la même qu'en français cependant la première apparaît également parfois au Royaume-Uni).

Sport  
 Au basket-ball, center désigne le poste de pivot.

Toponyme  
Center est le nom de plusieurs localités dans plusieurs pays :

États-Unis  

 Center, Colorado 
 Center, Dakota du Nord 
 Center, une localité du comté d'Howard dans l'Indiana,
 Center, Missouri
 Center, Nebraska
 Center, Texas
 Center, comté d'Outagamie, Wisconsin
 Center, comté de Rock, Wisconsin

Hongrie 
 Center, ancienne commune

Voir aussi